Cuthbert puede referirse a:

Cuthbert Allgood, personaje de la saga La Torre Oscura de Stephen King.
Cuthbert de Canterbury, un santo cristiano.
Cuthbert (Georgia), una localidad estadounidense.
Elisha Cuthbert, actriz canadiense.